Kim Jong-chul (Koreaans: ) (Pyongyang, 25 september 1981) is een zoon van Kim Jong-il (1942-2011), voormalig leider van Noord-Korea. Zijn oudere halfbroer is Kim Jong-nam, zijn jongste broer is Kim Jong-un. Hij is gepasseerd bij de opvolging omdat zijn vader hem te meisjesachtig zou hebben gevonden.

Stamboom

Referenties 

Noord-Koreaans politicus
Noord-Koreaanse presidentiële familie Kim